Ergenekon (legende), een Turkse legende over het Rijk der Göktürken
 Ergenekon (organisatie), een vermeende geheime Turkse organisatie